Агвакатера има више значења:
  Агвакатера (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агвакатера (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику